Вялозеро — озеро в Мурманской области, расположенное на юге Кольского полуострова. Относится к бассейну Белого моря, связывается с ним рекой Вяла (приток Умбы). Питание озера в основном снеговое и дождевое. Берег изрезанный. Ледостав в конце октября — ноябре, ледоход во второй половине мая — июне.

Примечания 

Бассейн Умбы
Озёра Терского района (Мурманская область)